Platte é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Platte (Missouri)
 Condado de Platte (Nebraska)
 Condado de Platte (Wyoming)

Desambiguações de topônimos